Боца може бити:
 боца, посуда намењена држању течности
 флорентинска боца
 Ерленмајерове боце
 вакуумска боца
 плинска боца
 бóца, еуфемизам (обично дечји) за инјекцију